Терты́шный — фамилия. Известные носители:

 Тертышный, Алексей Викторович (род. 1977) — российский хоккеист и хоккейный тренер.
 Тертышный, Дмитрий Валерьевич (1976—1999) — российский хоккеист.
 Тертышный, Игорь (псевдоним Иар Эльтеррус; род. 1966) — российский писатель-фантаст.
 Тертышный, Никита Алексеевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Тертышный, Пётр Вакулович (1899—1997) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Тертышный, Сергей Викторович (род. 1970) — российский хоккеист и хоккейный тренер.

См. также 
 Тертычный, Александр Алексеевич